Мужская национальная сборная Доминиканской Республики по софтболу — представляет Доминиканскую Республику на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация софтбола Доминиканской Республики ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Примечания

См. также 
 Женская сборная Доминиканской Республики по софтболу

Ссылки 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Доминиканская Республика
Софтбол в Доминиканской Республике
Софтбол мужская